3 miejscowości w Polsce:
 Radzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Radzewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo
 Radzewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór